La Pervyj divizion 2008 fu la diciassettesima edizione della seconda serie del campionato russo di calcio. Vide la vittoria finale del , che venne promosso in Prem'er-Liga assieme al .

Stagione

Novità 
Dalla Pervyj divizion 2007 vennero promossi in Prem'er-Liga lo  e il , mentre vennero retrocessi in Vtoroj divizion l', il , il , il  e lo . Dalla Prem'er-Liga vennero retrocessi il  e il , mentre dalla Vtoroj divizion vennero promossi lo , il , il , il  e la , vincitori dei cinque gironi.

Formula 
Le 22 squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 42 giornate: venivano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Le prime due classificate venivano promosse direttamente in Prem'er-Liga, mentre le ultime sette classificate venivano retrocesse direttamente in Vtoroj divizion, in vista della riduzione dell'organico da 22 a 20 squadre.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Prem'er-Liga 2009.
      Retrocessa in Vtoroj divizion 2009.
      Ritirata dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Lo Zvezda Irkutsk ha scontato 18 punti di penalizzazione per non aver pagato i trasferimenti di Semën Fomin alla  e di Karen Oganjan e Aleksandr Alchazov al .

Lo Zvezda Irkutsk si è ritirato dopo 40 turni per problemi finanziari; le rimanenti quattro partite furono assegnate per 3-0 alle avversarie.
Lo SKA Rostov e lo Sportakademklub non si sono successivamente iscritti alla Pervyj divizion 2009 per problemi finanziari.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Prem'er-Liga 2008
 Kubok Rossii 2008-2009
 Vtoroj divizion 2008

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2008
2008